|-
| 131501 - ||  || 26 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131502 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131503 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131504 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131505 - ||  || 27 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131506 - ||  || 28 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131507 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131508 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131509 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131510 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131511 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131512 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131513 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131514 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131515 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131516 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131517 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131518 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131519 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131520 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131521 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131522 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131523 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131524 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131525 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131526 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131527 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131528 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131529 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131530 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131531 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131532 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131533 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131534 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131535 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131536 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131537 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131538 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131539 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131540 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131541 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131542 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131543 - ||  || 17 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131544 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131545 - ||  || 20 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131546 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131547 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131548 - ||  || 11 noiembrie 2001 ||  || , 
|-
| 131549 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131550 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131551 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131552 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131553 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131554 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131555 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131556 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131557 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131558 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131559 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131560 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131561 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131562 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131563 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131564 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131565 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131566 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131567 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131568 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131569 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131570 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131571 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131572 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131573 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131574 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131575 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131576 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131577 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131578 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131579 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131580 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131581 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131582 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131583 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131584 - ||  || 22 noiembrie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131585 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131586 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131587 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131588 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131589 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131590 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131591 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131592 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131593 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131594 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131595 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131596 - || 2001 XK || 4 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131597 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131598 - ||  || 12 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131599 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131600 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-